

Localidades

Condado de Fergus
Ou ainda:
Fergus Falls

Desambiguação